Vigier est un nom de famille français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Selon la linguiste française Marie-Thérèse Morlet, spécialisée en onomastique, le nom de famille Vigier est un nom de profession, viguier, officier de justice. Le mot vient du latin vicarius et de l'ancien français voyer. Le nom Vigier est originaire du Massif central.

Variantes 
Selon Marie-Thérèse Morlet, le nom de famille Vigier possède plusieurs variantes : 
 Vigié
 
 
 les patronymes , ,  et Vigery font référence aux toponymes  du sud-ouest de la France, qui désignent les territoires soumis à la juridiction du viguier.

Patronyme

Famille de Vigier 
 La famille de Vigier est une famille noble de Puy-Saint-Front, ancienne localité au Moyen Âge de l'actuel Périgueux, seigneurs du château de Caussade à Trélissac. C'était une famille de viguiers. Une branche de la famille est établie depuis 1543 à Soleure, en Suisse, où elle a fait souche.

Autres personnalités 
 Pierre Vigier (1760-1817), procureur au Parlement et baigneur-étuviste français ;
 Achille Vigier (1801-1868), homme politique français, député monarchiste du Morbihan, fils du précédent ;
 Achille Georges Vigier, vicomte (1825-1883), créateur du parc Vigier à Nice, fils puiné du précédent ;
 Joseph Vigier, vicomte (1821-1894), photographe français, fils ainé du précédent ;
 Élise Vigier, comédienne et metteur en scène française ;
 Étienne et Philibert Vigier (?-?) et (1655-1739), frères sculpteurs classiques français ;
 François Vigier (vers 1590-1647), jésuite et helléniste français ;
 Geoffrey Vigier (1976-), comédien français de théâtre et de doublage ;
 Jean Touzet du Vigier (1888-1980), général français ;
 Jean-Louis Vigier (1914-1992), député et sénateur français de la Seine (devenue département de Paris) ;
 
 Jean-Pierre Vigier (1976-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jean-Pierre Vigier (1920-2004), physicien quantique et résistant communiste français ;
 Jean-Pierre Vigier (1969-), homme politique français ;
 Joseph Vigier (homme politique) (1767-1833), homme politique français ;
 Martin Vigier (1854-1930), homme politique français ;
 Patrice Vigier (1958-), fabricant de guitares et basses électriques et guitariste, membre fondateur du groupe Summer Storm ;
 
 Philippe Vigier (1924-1995), historien et universitaire français ;
 Philippe Vigier (1958-), homme politique français ;
 Robert Vigier (1926-1986), joueur français de rugby à XV.
 William A. de Vigier (1912-2003), industriel suisse.

Divers 
 Château Vigier, grande demeure de la ville de Soleure en Suisse ;
 Ciments Vigier, fabrique de ciments de Rondchâtel en Suisse, fondée en 1890 par Georgine Vigier ;
 Guitares Vigier, marque de guitare créée par Patrice Vigier en 1980.

Références 

Patronyme français